Mladen I. Šubić Bribirski
Mladen II. Šubić Bribirski
Mladen III. Šubić Bribirski
Mladen IV. Šubić Bribirski